Подземная мечеть «Кылует» ( от  — «место уединения») — одно из средневековых религиозных архитектурных сооружений XII века, расположенное в 120 м к югу от мавзолея Ходжи Ахмеда Яссави в Туркестане. Слово «Кылует» в переводе с арабского означает «халуатун» — быть одному, поклоняться Творцу в одиночестве. По некоторым данным, в возрасте 63 лет Ходжа Ахмед Яссави построил мечеть Кылует и провёл здесь остаток своей жизни, где написал Дивани Хикмет, Мират-уль-Кулуб, Пакырнаму и свои другие работы.

Описание мечети 
Расположенная на высоте 228 м над уровнем моря мечеть Кылует, находящаяся наполовину под землёй (чтобы условия жизни в ней не зависели от погодных условий — например, в подземке зимой тепло, а летом прохладно), в своё время состояла из 18 помещений. Постройка неправильной формы с плоской кровлей. Имеет 2 входа — главный с южного фасада, другой — с западного.

Есть помещения для паломников, для молитв, ритуальных омовений, хозяйственные помещения:
 Помещение «Гар» — это отдельное помещение для молитвы одного человека. Находится на глубине 4-4,5 метра. Стены комнаты «Гар» сложены из жжёного квадратного кирпича и перекрыты четырёхгранным куполом, выполненным по методу «Балхи». В стенах присутствуют глубокие канавки и есть чертёж постройки мечети «Аулие Кумшык Ата» XII века. Комната 135 см в длину, 135 см в ширину и 175 см в высоту.. Наиболее древняя часть (XII век).
 Помещение «Джамаатхана» — это самая большая и единственная комната с окнами в мечети Кылует. Над этим помещением находится главный купол мечети. Внутри купол деревянный, а крыша железная. В качестве основания для крыши используются специальные колонны. Зал имеет длину 20,9 метра, ширину 14,7 метра и высоту 6,4 метра, включая общий купол.
 Комната «Кужыра» — комната для учеников.
 Зал «Мечеть»
 Помещения для горячей воды, купания и омовения. По некоторым данным, в мечети также были гостиницы и конюшни.

Мечеть Кылует была снесена во время Великой Отечественной войны, чтобы из её кирпичей построить нефтеперерабатывающий завод. Однако в результате археологических исследований, проведённых учёными Т. Н. Сениговой в 1972—1973 гг. и Е. А. Смагуловым в 1979 г., было определено типичное для XV—XVI веков местонахождение мечети «Кылует». В том же месте она был восстановлена в 1942 году по образцу архитектора А. Л. Шмида.

Примечания 

Мечети Туркестанской области